Kervyn de Lettenhove peut faire référence à:
 Charles Kervyn de Lettenhove (1892-1917), un lieutenant-pilote belge qui a combattu au cours de la Première Guerre mondiale
 Joseph Kervyn de Lettenhove (1817-1891), un historien et un homme politique belge